Флоринда Доннер (, урождённая Regine Margarita Thal) (дата рождения: 15 февраля 1944, Амберг, Германия — дата смерти: 1998(?), США) — американский автор и антрополог, женщина-сталкер из группы магов Карлоса Кастанеды.

Исчезла вскоре после смерти Карлоса Кастанеды в 1998 году.

Библиография 

 1977 — Сон ведьмы
1982 — Шабоно
 1991 — Жизнь-в-сновидении

См. также 
 Карлос Кастанеда
 Тайша Абеляр

Примечания 

Персоналии:Нью-эйдж